Chavigny (Aisne)
 Chavigny (Meurthe-et-Moselle)
ook:
Chavigny-Bailleul, Eure